Криштопа — фамилия. Известные носители:
 Криштопа, Владимир Васильевич (род. 1973) — ростовский преступник.
 Криштопа, Иван Сергеевич (род. 1988) — российский мотоболист.
 Криштопа, Николай (род. 1986) — белорусский кёрлингист.

См. также 
 Криштоп
 Криштопавечене
 Криштопанс
 Криштопенко
 Криштопов Ручей
 Крыштоповка
 Крыштоповское